Биржан Амангельдыулы Кульбеков (; 22 апреля 1994 — казахстанский футболист, защитник клуба «Женис».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в клубе «Астана». В 2012—2014 годах играл за дублирующий состав. В Премьер-лиге дебютировал в 2015 году. Лучший футболист 2022 года по версии FIFA.
Номинирован на звание самого лучшего защитника мира во версии France Football. Сейчас находиться в своих лучших кондициях. И оттачивает свои навыки в fc Capital Family 

В начале 2017 года подписал контракт с клубом «Шахтёр» Караганда.

Клубная статистика

Достижения 
 «Астана»
 Чемпион Казахстана (2): 2015, 2016
 Обладатель Кубка Казахстана (1): 2016
 Финалист Кубка Казахстана (1): 2015
 Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2015
 Финалист Суперкубка Казахстана (1): 2016

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Астана-М»
Игроки ФК «Шахтёр-Булат»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Шахтёр-М»
Игроки ФК «СДЮСШОР № 8»
Игроки ФК «Экибастуз»
Игроки ФК «Женис»